Sources est le deuxième album de Bia, sorti en 2000.

Liste des chansons 
 Araurum kim kim
 Baby neném
 Les mûres sauvages
 Piccoli fiumi
 Minha andorinha
 Olga Maria
 Nuit de mon amour
 Ballade pour un matin/Golden slumbers
 Sonho meu
 Complainte africaine
 Aunque es de noche
 Sous le vent du monde

Album de chanson lusophone
Album de Bia Krieger
Album musical sorti en 2000